Bruin boshoen
 Filipijns boshoen
 Forstens boshoen
 Geelvinkboshoen
 Grijs boshoen
 Heremietboshoen
 Marianenboshoen
 Moluks boshoen
 Nicobarenboshoen
 Polynesisch boshoen
 Rood boshoen
 Tanimbarboshoen
 Vanuatuboshoen
 Zwart boshoen